Tristania est un nom :
 Tristania, groupe de metal gothique
 Tristania, première démo du groupe de metal gothique Tristania
 Tristania, genre de plantes de la famille des myrtacées